Kameyama steht für:

 Kameyama (Tennō), 90. Tennō von Japan
 Kameyama (Ise), ein japanisches Lehen in der Provinz Ise 
 Kameyama (Tamba), ein japanisches Lehen in der Provinz Tamba
 Kameyama (Mie), eine Stadt in der japanischen Präfektur Mie

Kameyama ist der Familienname folgender Personen:

 Sukekiyo Kameyama († 2013), japanischer Seiyū und Synchronsprecher